Купа́льный переу́лок:
 В Сестрорецке (Санкт-Петербург):
 Купальный переулок — переулок в Канонерке
 Купальный переулок — переулок в Тарховке
 Купальный переулок — переулок в Евпатории

См. также 
 1-й Купальный переулок — переулок в Красном Селе (Санкт-Петербург)
 2-й Купальный переулок — переулок в Красном Селе (Санкт-Петербург)